La DFB-Pokal 2010-2011 è stata la 68ª edizione della Coppa di Germania, è iniziata il 13 agosto 2010 e si è conclusa il 21 maggio 2011.

Calendario 
Questo il calendario della competizione

 1. Turno: 13/16 agosto 2010
 2. Turno: 26/27 ottobre 2010
 Ottavi di finale: 21/22 dicembre 2010 
 Quarti di finale: 25/26 gennaio 2011
 Semifinali: 1/2 marzo 2011
 Finale: 21 maggio 2011.

Primo turno

Secondo turno

Ottavi

Quarti

Semifinali

Finale
Per la prima volta dal 2004, una squadra militante in 2. Fußball-Bundesliga ha raggiunto la finale di coppa di Germania, che si è svolta allo stadio Olimpico di Berlino il 21 maggio 2011.

Note

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 2010-2011

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
Edizioni della Coppa di Germania